Dit is een lijst van huidige en voormalige goederen- en vormingsstations in België.

|-
| Aalst-Oost || FLSO (FLSE) || 50
|-
| Antwerpen-Kiel || FNKL || 52
|-
| Antwerpen-Noord || FNND || 11 - 27C
|-
| Antwerpen-Schijnpoort || FNZG || 12 - 27A
|-
| Balen-Werkplaatsen || GBW || 19 - 273
|-
| Brugge-Dijk || FRMT || 51 - 201
|-
| Brugge-Vorming || FRV || 50A - 66
|-
| Brussel-Klein-Eiland || FBKI || 50A - 96
|-
| Châtelet-Formation || FCLF || 130
|-
| Genk-Goederen || FKGG || 18 - 21A - 21C
|-
| Genk-Zuid-Linkeroever || FKGL || 21C
|-
| Genk-Zuid-Rechteroever || FKGR || 230
|-
| Gent-Noord || FGND || 204
|-
| Gent-Rodenhuize || RODEH || 204
|-
| Gent-Zeehaven || FGZH || 59
|-
| Haine-Saint-Pierre-Formation || GT || 112
|-
| Halle-Goederen || FHVB || 26 - 96 - 96E - 96N
|-
| Hasselt-Vorming || FHSV || 21A - 35
|-
| Ieper-Goederen || FIV || 69
|-
| Kallo || LKL || 10
|-
| Kinkempois || NK || 36A - 125A - 125B - 125C
|-
| Kortrijk-Vorming || LKV || 75
|-
| La Louvière-Industrielle || GLI || 116
|-
| Leuven-Vorming || FLVV || 35 - 36 - 36N - 53 - 139
|-
| Lokeren-Oost || FLKO || 59
|-
| Merelbeke-Vorming || FKRV || 50
|-
| Monceau || LNC || 124
|-
| Montzen || GMN || 24 - 39
|-
| Muizen-Goederen || FIZG || 53A
|-
| Noordland || M || 11
|-
| Oostende-Zeehaven || FSDM || 50A - 202A
|-
| Overpelt-Werkplaatsen || GOU || 19
|-
| Ronet-Formation || FEOF || 130 - 130B - 283
|-
| Saint-Ghislain || FGH || 78 - 97 - 100
|-
| Schaarbeek-Vorming || FSRV || 25 - 26 - 27 - 36
|-
| Sint-Niklaas-Oost || FSNO || 59
|-
| Stockem-Formation || MKMF || 162
|-
| Vorst-Rijtuigen || FOVR || 28 - 96 - 124
|-
| Waaslandhaven || FNWH || 10
|-
| Zeebrugge-Vorming || LZR || 51A - 51A/1
|}

Zie ook
 Lijst van NMBS-stations in België en omstreken

België, goederen- en vormingsstations
 2
Goederen
Goederenvervoer per spoor